El término Stockholm Syndrome puede designar:

 Stockholm Syndrome (2003), canción de la banda británica Muse.
 Stockholm Syndrome (2003), cuarto álbum del grupo Backyard Babies.
 Stockholm Syndrome (2014), canción de la boyband británica-irlandesa One Direction.
 Stockholm Syndrome (2003), canción de la banda estadounidense Blink-182.